Kaplí zasvěcených svatému Markovi je více:

Samostatně stojící kaple v Česku 
 Kaple svatého Marka v Borovanech
 Kaple svatého Marka a svatého Jana Nepomuckého  v Brništi
 Kaple svatého Marka v Rokytnici nad Jizerou-Dolní Rokytnici
 Kaple svatého Marka ve Frenštátě pod Radhoštěm
 Kaple svatého Marka v Hrabí (Bílá Lhota)
 Kaple svatého Marka v Cholenicích
 Kaple svatého Marka v Kovářské
 Kaple svatého Marka v Kupařovicích
 Kaple svatého Marka v Mohelnici
 Kaple svatého Marka v Příboru
 Kaple svatého Marka v Šanovicích
 Kaple svatého Marka ve Veselí nad Lužnicí

Související články 
 Kostel svatého Marka

Externí odkazy